

Géographie 
 Cap Spartel, promontoire de la côte du Maroc, situé à l'entrée sud du détroit de Gibraltar
 Banc Spartel, ancienne île immergée du détroit de Gibraltar, située à 15 km au nord du cap Spartel
 Phare du Cap Spartel, phare situé sur le Cap Spartel, au nord-ouest de la ville de Tanger

Histoire 
 Bataille du cap Spartel (1782), combat naval qui opposa une flotte britannique et une flotte franco-espagnole, en 1782, au large du cap d'Espartel pendant le siège de Gibraltar
 Bataille du cap Spartel (1936), affrontement naval qui opposa le  dans le détroit de Gibraltar deux navires de guerre nationalistes à deux autres du camp républicain